Карибские острова состоят из нескольких групп больших и малых островов, а именно: из Больших и Малых Антильских островов и Багамских. Общая площадь всех островов равна 244 890 км² (Большие Антильские — 216 260, Малые Антильские — 14 095 и Багамские — 14 535). Все Антильские острова значительно возвышаются над уровнем моря. Багамские же острова образованы коралловыми рифами. Самые высокие горы находятся в западной части Гаити (2184 м), в восточной части Кубы (2375 м) и в северной части Ямайки (2341 м); восточные берега Малых Антильских островов покрыты равнинами; горы круто спускаются в долины. Многочисленные бухты островов представляют удобные гавани. Куба, Виргинские и Багамские острова окружены огромными коралловыми рифами, выступающими на поверхность моря и покрытыми пальмами. Многие острова (особенно Малые Антильские) носят следы вулканического происхождения.

Десятка крупнейших островов.

Списки островов
Списки:Северная Америка